Stary cmentarz żydowski w Kałuszynie
 Nowy cmentarz żydowski w Kałuszynie